Haarenniederung bezeichnet:

 Niederung der Haaren, siehe Haaren (Fluss)
 Naturschutzgebiet in der Stadt Oldenburg, siehe Haarenniederung (Naturschutzgebiet)
 Landschaftsschutzgebiet in der Stadt Oldenburg